

Franciaország
Belleville (Deux-Sèvres)
Belleville (Meurthe-et-Moselle)
Belleville (Rhône)
Belleville (metróállomás) Párizsban
Belleville (Párizs) Párizs egyik városrésze

USA
Belleville (Alabama)
Belleville (Kansas)
Belleville (Illinois)
Belleville (New Jersey)

Kanada
Belleville (Ontario)